Rwanda ist eine Alternativbezeichnung:

 des Staates Ruanda
 der Sprache Kinyarwanda